Первый дивизион 1972/1973 — 70-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 1 сентября 1972 года и закончился 6 мая 1973 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1973/1974
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1972 году
Спорт в Бельгии в 1973 году